Rogue River peut faire référence à :
 Rogue River, une tribu amérindienne de l'Oregon ;
 Rogue River, un fleuve de l'Oregon ;
 Rogue River, une municipalité de l'Oregon ;
 , une rivière du Michigan ;
 Rogue River, un film de John Rawlins sorti en 1951 ;
 Rogue River, un film américain de Jourdan Mc Clure, sorti en 2012.